Die Liste enthält alle vom tschechischen Verband gezählten A-Länderspiele der tschechischen Fußballnationalmannschaft der Frauen.

Legende 
Dieser Abschnitt dient als Legende für die nachfolgenden Tabellen.

 WM = Weltmeisterschaft
 EM = Europameisterschaft
 n. V. = nach Verlängerung
 i. E. = im Elfmeterschießen
 Gegner = fett markierte Gegner waren zum Zeitpunkt des Spiels amtierender Meister ihrer Konföderation, mit Stern markierte Gegner waren zum Zeitpunkt des Spiels amtierender Weltmeister
 grüne Hintergrundfarbe = Sieg der tschechischen Mannschaft
 rote Hintergrundfarbe = Niederlage der tschechischen Mannschaft
 gelbe Hintergrundfarbe = Remis (Unentschieden)

Spiele 

Anmerkung: Fett markierte Mannschaften waren Kontinentalmeister zum Zeitpunkt des Spiels, Mannschaften mit "*" Weltmeister

Statistik

Anlässe

Gegner

Spielorte

Spielorte bei Heimspielen

Länderspielbilanzen

Siehe auch 
 Liste der Länderspiele der tschechischen Fußballnationalmannschaft

Einzelnachweise 

Tschechien
!Landerspiele Frauen